Katarzyna Wysocka (ur. 1979) – polska siatkarka
 Katarzyna Wysocka (ur. 1987) – polska siatkarka